Jägerbauer ist der Ortsname von

 Jägerbauer (Burghausen), Ortsteil der Stadt Burghausen, Landkreis Altötting, Bayern
 Jägerbauer (Miesbach), Ortsteil der Stadt Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern